Schindler, Šindler (Schindlerová, Šindlerová) může být:

 Adrian Schindler (?–1703) – německý františkán a spisovatel působící v Čechách
 Alexander Julius Schindler (1816–1885) – rakouský spisovatel a politik
 Antonín Schindler (1925–2010) – český varhaník a kulturní organizátor
 Emilie Schindlerová (1907–2001) – manželka Oscara
 Franz Martin Schindler (1847–1922) – rakouský kněz, morální teolog a politik českého původu
 Jaroslav Schindler (* 1970) – český fotbalista, obránce
 Josef Schindler – více osobností, viz samostatný rozcestník
 Karel Schindler (1834–1905) – český a rakouský lesnický odborník a politik
 Marie Šindlerová (1907–??) – československá politička KSČ
 Martina Šindlerová (* 1988) – slovenská zpěvačka
 Oskar Schindler (1908–1974) – německý obchodník a zachránce Židů
 Schindlerův seznam
 Schindlerova továrna
 Otakar Schindler (1923–1998) – český malíř a scénograf
 Vladimír Šindler (* 1971) – český hokejový rozhodčí
 Zdeněk Šindler (1935–2013) – hokejista a hokejový trenér
 Zuzana Schindlerová (* 1987) – česká atletka

Německá příjmení
Židovská příjmení